A qualificação para o torneio principal da Liga dos Campeões da Europa de Voleibol Masculino de 2018-19 foi realizada desde 8 de outubro a 13 de novembro de 2018. Dezesseis equipes participaram desta etapa.Durante a qualificação, os vencedores continuaram avançando até que as 2 últimas equipes se juntaram às 18 equipes que já conquistaram a vaga direta a fase principal, conforme o ranqueamento obtido nas Copas Europeias. Todas as 14 equipes que não avançaram na qualificação foram distribuídas na Copa CEV de 2018–19.

Equipes participantes

O resultado do sorteio foi divulgado 29 de junho de 2018 em Luxemburgo (cidade).

1.Ingressou na Primeira fase.

Primeira fase

Nesta etapa participaram 16 equipes.Os vencedores avançaram a Segunda fase e o eliminado qualificado para a Copa CEV de Voleibol Masculina de 2018-19

|}

1.Golden set

Jogos de ida

|}

Jogos de volta

|}

Segunda fase

Nesta etapa participaram 8 equipes.Os vencedores avançaram a Terceira fase e o eliminado qualificado para a Copa CEV de Voleibol Masculina de 2018-19

|}

1.Golden set

Jogos de ida

|}

Jogos de volta

|}

Terceira fase

Nesta etapa participaram 4 equipes.Os vencedores avançaram a Primeira fase da Liga dos Campeões da Europa de Voleibol Masculino de 2018-19 e os eliminados qualificados para a Copa CEV de Voleibol Masculina de 2018-19

|}

Jogos de ida

|}

Jogos de volta

|}

Ligações externas 

 oficial da CEV

2018 no voleibol